Krytenky (Arcellinida, též Testacealobosia či Testacealobosea) je řád jednobuněčných eukaryotických amébovitých organismů krytých schránkou. Dnes se řadí do třídy Tubulinea, říše Amoebozoa. Typ pohybu je dříve řadil mezi kořenonožce (mají speciální typ panožek, lobopodie).

Schránka 
Schránky krytenek jsou specifické tím, že se skládají především z organických látek, dále někdy vyztužených anorganickými látkami či částicemi (zrnka písku). Jediný otvor na schránce slouží jako místo, kudy vychází ze schránky panožky. Mnoho druhů krytenek žije i v mechu a vlhké půdě, pak má schránka význam především v ochraně proti vyschnutí.

Klasifikace

Zařazení 
Krytenky podle všech současných systémů spadají pod měňavkovce (Amoebozoa), ať už se v tom kterém systému jedná o superskupinu, říši či kmen. S výjimkou shody na příslušnosti k třídě lalokonohých (Tubulinea) se již jednotlivé systémy liší. Jako příklady lze uvést systém dle Adla a kol. (2019) či systém dle Cavaliera-Smithe (2016):

Adl et al., 2019 
 Amoebozoa Lühe 1913, sensu Cavalier-Smith 1998 – měňavkovci
 Tubulinea Smirnov et al. 2005 [syn. Lobosea Cavalier-Smith 2004] – lalokonozí
 Elardia Kang et al. 2017
 Arcellinida Kent 1880 – krytenky
(sesterskou skupinou jsou Leptomyxida Pussard & Pons 1976 sensu Smirnov et al. 2017)

Cavalier-Smith, 2016 
 Kmen Amoebozoa Lühe 1913 emend. Cavalier-Smith, 1998 – měňavkovci
 Podkmen Lobosa Carpenter, 1861, emend. Cavalier-Smith, 2009
 Nadtřída Glycopoda Cavalier-Smith, 2016
 Třída Tubulinea Smirnov et al., 2005 emend. 2011 [syn. Lobosea Cavalier-Smith, 2004] – lalokonozí
 Podtřída Neolobosia Cavalier-Smith, 2016
 Nadřád Eulobosia Cavalier-Smith & Smirnov, 2016
 Řád Arcellinida Kent, 1880 – krytenky
(sesterskou skupinou je řád Euamoebida Lepşi 1960 emend. Cavalier-Smith & Smirnov, 2011)

Systém 
Vlastní systém krytenek prošel podstatnými změnami v souvislosti s pokračujícími molekulárně-genetickými analýzami. Zatím poslední velká revize, publikovaná v r. 2019, odhalila nepřirozenost původních podřádů Arcellina a Difflugina a změny zasáhly až do úrovně rodů (některé bylo kvůli přirozenosti potřeba sloučit, jiné naopak rozdělit):
 Podřád: Glutinoconcha Lahr et al., 2019
 Infrařád: Sphaerothecina Kosakyan et al., 2016
 Čeleď: Arcellidae Ehrenberg 1843 (rody Antarcella, Arcella)
 Čeleď: Netzeliidae Kosakyan, Lara and Lahr 2016 (rody Cyclopyxis, Netzelia)
 Incertae sedis Sphaerothecina: rody Cornuapyxis, Cucurbitella, Distomatopyxis, Ellipsopyxella, Ellipsopyxis, Geopyxella, Lamptopyxis, Protocucurbitella, Suiadifflugia, Trigonopyxis
 Infrařád: Longithecina Lahr et al., 2019
 Čeleď: Difflugiidae Wallich 1864 (rody Difflugia, Pseudonebela)
 Čeleď: Lesquereusiidae Jung 1942 (rody Lesquereusia, Pomoriella, Paraquadrula, Microquadrula)
 Infrařád: Excentrostoma Lahr et al., 2019
 Čeleď: Centropyxidae Jung 1942 (rody Centropyxis, Proplagiopyxis)
 Čeleď: Plagiopyxidae Bonnet & Thomas 1960 (rody Bullinularia, Geoplagiopyxis, Protoplagiopyxis, Paracentropyxis, Plagiopyxis, Hoogenraadia, Planhoogenraadia)
 Incertae sedis Excentrostoma: rody Conicocassis, Oopyxis
 Infrařád: Hyalospheniformes Lahr et al., 2019
 Čeleď: Hyalospheniidae Schulze 1977 (rody Alabasta , Alocodera, Apodera, Certesella, Cornutheca, Gibbocarina, Hyalosphenia, Longinebela, Mrabella, Nebela, Padaungiella, Planocarina, Porosia, Quadrulella)
 Infrařád: Volnustoma Lahr et al., 2019
 Čeleď: Heleoperidae Jung 1942 (rod Heleopera)
 Podřád: Organoconcha Lahr et al., 2019
 Čeleď: Microchlamyiidae Ogden 1985 (rody Microchlamys, Spumochlamys, Pyxidicula)
 Podřád: Phryganellina Bovee 1985
 Čeleď: Phryganellidae Jung 1942 (rod Phryganella)
 Čeleď: Cryptodiflugiidae Jung 1942 (rody Cryptodifflugia, Meisterfeldia, Wailesella)
 Incertae sedis Arcellinida: rody Argynnia, Awerintzewia, Geamphorella, Jungia, Lagenodifflugia, Lamtoquadrula, Leptochlamys, Maghrebia, Pentagonia, Physochila, Pontigulasia, Pseudawerintzewia, Schoenbornia, Schwabia, Sexangularia, Zivkovicia

Fylogenetický strom 
Současné (2019) představy o příbuznosti jednotlivých skupin krytenek zobrazuje následující fylogenetický strom:

Reference

Externí odkazy 
 
 
 Kryténky, Testacea - české informace o této skupině

 
Tubulinea